|-
|(32001)||2000 HF51|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,199|| align=right|2,29|| align=right|4,113||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32002)||2000 HK51|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|2,18|| align=right|3,761||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32003)||2000 HN51|| align=right|13,4|| align=right|3,061|| align=right|0,105|| align=right|7,37|| align=right|5,354||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32004)||2000 HR51|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,204|| align=right|2,17|| align=right|3,766||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32005)||2000 HG52|| align=right|15,5|| align=right|2,233|| align=right|0,124|| align=right|1,98|| align=right|3,336||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32006)||2000 HM52|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,111|| align=right|6,28|| align=right|3,577||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32007)||2000 HY52|| align=right|15,1|| align=right|2,231|| align=right|0,148|| align=right|6,21|| align=right|3,332||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32008)||2000 HM53|| align=right|14,1|| align=right|2,193|| align=right|0,194|| align=right|6,30|| align=right|3,246||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32009)||2000 HN54|| align=right|13,8|| align=right|2,516|| align=right|0,159|| align=right|8,21|| align=right|3,990||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32010)||2000 HW54|| align=right|14,5|| align=right|2,370|| align=right|0,225|| align=right|5,95|| align=right|3,648||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32011)||2000 HF56|| align=right|12,9|| align=right|3,012|| align=right|0,107|| align=right|11,74|| align=right|5,227||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32012)||2000 HE57|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,131|| align=right|14,77|| align=right|4,245||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32013)||2000 HJ57|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,146|| align=right|6,28|| align=right|3,727||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32014)||2000 HL64|| align=right|14,3|| align=right|2,213|| align=right|0,246|| align=right|6,56|| align=right|3,291||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32015)||2000 HC67|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,253|| align=right|6,51|| align=right|4,067||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32016)||2000 HC76|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,246|| align=right|4,11|| align=right|3,621||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32017)||2000 HC77|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,203|| align=right|3,12|| align=right|4,060||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32018)||2000 HD78|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,138|| align=right|5,60|| align=right|3,637||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32019)||2000 HK83|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,089|| align=right|2,04|| align=right|4,087||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32020)||2000 HZ87|| align=right|13,4|| align=right|2,632|| align=right|0,179|| align=right|14,03|| align=right|4,270||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32021)||2000 HE88|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|7,99|| align=right|3,765||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32022)||2000 HH88|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,092|| align=right|6,53|| align=right|3,363||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32023)||2000 HO89|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,227|| align=right|2,24|| align=right|3,757||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32024)||2000 HP89|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,206|| align=right|3,32|| align=right|3,661||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32025)||2000 HX89|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,159|| align=right|5,23|| align=right|3,493||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32026)||2000 HQ90|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,207|| align=right|7,21|| align=right|4,172||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32027)||2000 HO100|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,143|| align=right|7,22|| align=right|3,836||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32028)||2000 JU12|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,207|| align=right|0,80|| align=right|3,765||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32029)||2000 JJ14|| align=right|14,7|| align=right|2,348|| align=right|0,219|| align=right|9,48|| align=right|3,598||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32030)||2000 JX14|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,051|| align=right|10,92|| align=right|5,114||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32031)||2000 JC16|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|3,506||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32032)||2000 JG16|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,066|| align=right|4,13|| align=right|3,447||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32033)||2000 JV16|| align=right|15,4|| align=right|2,210|| align=right|0,136|| align=right|2,41|| align=right|3,286||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32034)||2000 JE17|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|5,13|| align=right|3,540||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32035)||2000 JS18|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,138|| align=right|12,07|| align=right|5,341||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32036)||2000 JP19|| align=right|13,8|| align=right|2,314|| align=right|0,231|| align=right|22,70|| align=right|3,519||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32037)||2000 JZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,184|| align=right|2,25|| align=right|3,814||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32038)||2000 JN22|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,195|| align=right|1,95|| align=right|3,325||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32039)||2000 JO23|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,283|| align=right|6,51|| align=right|3,315||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32040)||2000 JH26|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,277|| align=right|4,73|| align=right|3,643||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32041)||2000 JP26|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,221|| align=right|7,86|| align=right|3,680||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32042)||2000 JZ26|| align=right|15,4|| align=right|2,144|| align=right|0,078|| align=right|3,27|| align=right|3,139||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32043)||2000 JO27|| align=right|14,0|| align=right|2,523|| align=right|0,198|| align=right|3,53|| align=right|4,006||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32044)||2000 JB28|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,198|| align=right|3,21|| align=right|3,429||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32045)||2000 JD28|| align=right|14,3|| align=right|2,452|| align=right|0,219|| align=right|4,71|| align=right|3,838||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32046)||2000 JR28|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,210|| align=right|9,74|| align=right|3,650||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32047)||2000 JW28|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,177|| align=right|4,41|| align=right|4,116||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32048)||2000 JM31|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,171|| align=right|1,50|| align=right|3,652||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32049)||2000 JJ32|| align=right|14,6|| align=right|2,343|| align=right|0,105|| align=right|5,56|| align=right|3,586||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32050)||2000 JA37|| align=right|14,0|| align=right|2,379|| align=right|0,098|| align=right|6,51|| align=right|3,668||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32051)||2000 JF37|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,123|| align=right|5,78|| align=right|3,825||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32052)||2000 JJ37|| align=right|14,7|| align=right|2,201|| align=right|0,019|| align=right|6,50|| align=right|3,264||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32053)||2000 JN37|| align=right|14,7|| align=right|2,216|| align=right|0,179|| align=right|4,07|| align=right|3,297||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32054)||2000 JT37|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,092|| align=right|5,47|| align=right|3,512||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32055)||2000 JS39|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,263|| align=right|1,42|| align=right|5,236||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32056)||2000 JM41|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,071|| align=right|5,40|| align=right|3,492||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32057)||2000 JT41|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,122|| align=right|1,74|| align=right|3,876||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32058)||2000 JW43|| align=right|14,6|| align=right|2,861|| align=right|0,195|| align=right|4,32|| align=right|4,837||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32059)||2000 JE44|| align=right|15,5|| align=right|2,202|| align=right|0,120|| align=right|3,96|| align=right|3,266||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32060)||2000 JN46|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,185|| align=right|1,42|| align=right|4,962||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32061)||2000 JK48|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,181|| align=right|10,50|| align=right|3,775||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32062)||2000 JQ49|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,114|| align=right|2,36|| align=right|3,557||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32063)||2000 JF51|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,071|| align=right|5,66|| align=right|4,038||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32064)||2000 JU51|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,176|| align=right|10,03|| align=right|3,602||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32065)||2000 JC52|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,137|| align=right|9,59|| align=right|3,566||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32066)||2000 JK52|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,056|| align=right|7,37|| align=right|3,538||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32067)||2000 JW56|| align=right|14,7|| align=right|2,268|| align=right|0,079|| align=right|7,33|| align=right|3,414||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32068)||2000 JE58|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,135|| align=right|13,11|| align=right|4,576||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32069)||2000 JS60|| align=right|14,6|| align=right|2,373|| align=right|0,051|| align=right|7,35|| align=right|3,655||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32070)||2000 JC61|| align=right|15,1|| align=right|2,263|| align=right|0,141|| align=right|4,64|| align=right|3,403||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32071)||2000 JG61|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,075|| align=right|7,35|| align=right|4,201||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32072)||2000 JL61|| align=right|14,1|| align=right|3,011|| align=right|0,164|| align=right|1,04|| align=right|5,225||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32073)||2000 JT61|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,138|| align=right|5,86|| align=right|3,856||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32074)||2000 JF64|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,127|| align=right|0,52|| align=right|3,293||MBA||10. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32075)||2000 JU66|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|9,96|| align=right|5,233||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32076)||2000 JA70|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,096|| align=right|13,17|| align=right|3,578||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32077)||2000 JW72|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|4,79|| align=right|3,438||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32078)||2000 JQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,080|| align=right|4,92|| align=right|3,438||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32079)||2000 JT75|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,156|| align=right|7,55|| align=right|3,370||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32080)||2000 JG77|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,183|| align=right|3,78|| align=right|3,493||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32081)||2000 JT77|| align=right|15,0|| align=right|2,143|| align=right|0,085|| align=right|6,09|| align=right|3,136||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32082)||2000 JH83|| align=right|15,3|| align=right|3,059|| align=right|0,136|| align=right|1,99|| align=right|5,350||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32083)||2000 KO|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,254|| align=right|4,73|| align=right|4,042||MBA||24. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32084)||2000 KP5|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,139|| align=right|6,54|| align=right|3,777||MBA||28. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32085)||2000 KD8|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,150|| align=right|3,58|| align=right|4,343||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32086)||2000 KV17|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,138|| align=right|4,62|| align=right|5,585||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32087)||2000 KB25|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,088|| align=right|0,89|| align=right|4,923||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32088)||2000 KE25|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,055|| align=right|4,64|| align=right|4,552||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32089)||2000 KO28|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,148|| align=right|1,30|| align=right|3,704||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32090)||2000 KC29|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|9,05|| align=right|3,609||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32091)||2000 KE30|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,110|| align=right|1,54|| align=right|3,525||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32092)||2000 KG31|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,141|| align=right|0,64|| align=right|4,125||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32093)||2000 KQ31|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|3,551||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32094)||2000 KX32|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,242|| align=right|0,88|| align=right|5,371||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32095)||2000 KG38|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,067|| align=right|4,25|| align=right|4,328||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|32096 Puckett||2000 KO38|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,153|| align=right|2,45|| align=right|4,070||MBA||27. maj 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(32097)||2000 KN39|| align=right|14,7|| align=right|2,687|| align=right|0,104|| align=right|3,91|| align=right|4,403||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32098)||2000 KB43|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,100|| align=right|4,77|| align=right|3,579||MBA||25. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32099)||2000 KA48|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,157|| align=right|14,54|| align=right|4,183||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32100)||2000 KU48|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,201|| align=right|4,03|| align=right|3,745||MBA||28. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32101)||2000 KA51|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,202|| align=right|1,21|| align=right|4,036||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32102)||2000 KB52|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,168|| align=right|2,77|| align=right|4,410||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|32103 Reʼemsari||2000 KF52|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,255|| align=right|5,28|| align=right|3,620||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32104)||2000 KR52|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,186|| align=right|5,22|| align=right|3,901||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32105)||2000 KT52|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|5,46|| align=right|3,710||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32106)||2000 KD58|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,181|| align=right|6,91|| align=right|4,029||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32107)||2000 KX64|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,037|| align=right|3,88|| align=right|3,491||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32108)||2000 KZ64|| align=right|14,8|| align=right|2,311|| align=right|0,109|| align=right|7,65|| align=right|3,513||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32109)||2000 KQ70|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,172|| align=right|4,52|| align=right|3,767||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32110)||2000 KA73|| align=right|13,8|| align=right|2,643|| align=right|0,207|| align=right|13,74|| align=right|4,296||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32111)||2000 KD73|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,163|| align=right|5,69|| align=right|4,392||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32112)||2000 KK73|| align=right|13,4|| align=right|2,748|| align=right|0,164|| align=right|7,72|| align=right|4,555||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32113)||2000 KP73|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,098|| align=right|9,35|| align=right|5,257||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32114)||2000 KY75|| align=right|13,8|| align=right|2,696|| align=right|0,162|| align=right|13,92|| align=right|4,427||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32115)||2000 KQ80|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,254|| align=right|5,15|| align=right|3,526||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32116)||2000 LD4|| align=right|13,2|| align=right|2,535|| align=right|0,071|| align=right|15,35|| align=right|4,035||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32117)||2000 LD5|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,201|| align=right|7,59|| align=right|4,669||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32118)||2000 LW5|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,129|| align=right|2,29|| align=right|3,763||MBA||6. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32119)||2000 LM7|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,063|| align=right|10,45|| align=right|5,308||MBA||6. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32120)||2000 LC8|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,163|| align=right|1,26|| align=right|3,793||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32121)||2000 LF9|| align=right|15,1|| align=right|2,340|| align=right|0,068|| align=right|3,58|| align=right|3,579||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32122)||2000 LD10|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,333|| align=right|14,27|| align=right|3,638||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32123)||2000 LO10|| align=right|13,0|| align=right|3,178|| align=right|0,181|| align=right|15,20|| align=right|5,665||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32124)||2000 LH11|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,048|| align=right|21,47|| align=right|4,262||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32125)||2000 LZ11|| align=right|12,0|| align=right|3,192|| align=right|0,008|| align=right|20,61|| align=right|5,702||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32126)||2000 LF12|| align=right|13,8|| align=right|2,410|| align=right|0,123|| align=right|14,07|| align=right|3,741||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32127)||2000 LK12|| align=right|13,6|| align=right|3,108|| align=right|0,089|| align=right|11,96|| align=right|5,478||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32128)||2000 LL13|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,119|| align=right|6,45|| align=right|3,474||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32129)||2000 LV14|| align=right|13,7|| align=right|2,490|| align=right|0,155|| align=right|8,32|| align=right|3,928||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32130)||2000 LN16|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,056|| align=right|13,71|| align=right|4,413||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32131)||2000 LQ16|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,103|| align=right|6,95|| align=right|3,711||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32132)||2000 LS16|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,168|| align=right|6,88|| align=right|3,470||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32133)||2000 LU16|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,085|| align=right|12,49|| align=right|4,170||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32134)||2000 LQ17|| align=right|13,4|| align=right|2,586|| align=right|0,125|| align=right|15,22|| align=right|4,159||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32135)||2000 LF18|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,118|| align=right|23,93|| align=right|5,636||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32136)||2000 LN18|| align=right|13,0|| align=right|2,705|| align=right|0,066|| align=right|7,40|| align=right|4,449||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32137)||2000 LM19|| align=right|13,6|| align=right|2,776|| align=right|0,201|| align=right|7,77|| align=right|4,625||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32138)||2000 LQ19|| align=right|12,9|| align=right|2,546|| align=right|0,172|| align=right|9,73|| align=right|4,062||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32139)||2000 LT19|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,206|| align=right|11,68|| align=right|4,373||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32140)||2000 LF21|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,223|| align=right|7,87|| align=right|4,659||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32141)||2000 LB24|| align=right|13,6|| align=right|2,694|| align=right|0,066|| align=right|21,27|| align=right|4,421||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32142)||2000 LU26|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,189|| align=right|8,23|| align=right|4,478||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32143)||2000 LA27|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,151|| align=right|15,01|| align=right|3,775||MBA||11. junij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(32144)||2000 LA29|| align=right|13,3|| align=right|2,763|| align=right|0,224|| align=right|6,60|| align=right|4,593||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32145)||2000 LE30|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,178|| align=right|9,02|| align=right|3,751||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32146)||2000 LF30|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|7,08|| align=right|3,648||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32147)||2000 LW30|| align=right|14,5|| align=right|2,465|| align=right|0,164|| align=right|10,99|| align=right|3,870||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32148)||2000 LX30|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|2,42|| align=right|3,755||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32149)||2000 LY30|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,190|| align=right|8,06|| align=right|3,599||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32150)||2000 LJ31|| align=right|13,5|| align=right|3,005|| align=right|0,234|| align=right|5,65|| align=right|5,208||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32151)||2000 LX31|| align=right|15,4|| align=right|2,368|| align=right|0,185|| align=right|2,80|| align=right|3,644||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32152)||2000 LK34|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,217|| align=right|6,62|| align=right|5,180||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32153)||2000 LM34|| align=right|13,4|| align=right|2,763|| align=right|0,197|| align=right|10,77|| align=right|4,592||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32154)||2000 MH|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,269|| align=right|20,82|| align=right|3,626||MBA||23. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32155)||2000 MN|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,186|| align=right|4,41|| align=right|4,094||MBA||22. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32156)||2000 MY|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,082|| align=right|4,62|| align=right|3,634||MBA||24. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32157)||2000 MR1|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,194|| align=right|1,62|| align=right|4,546||MBA||26. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32158)||2000 MD2|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,275|| align=right|6,10|| align=right|4,077||MBA||29. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32159)||2000 MR2|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,144|| align=right|1,85|| align=right|5,498||MBA||25. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32160)||2000 MT2|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,157|| align=right|2,56|| align=right|3,763||MBA||27. junij 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(32161)||2000 MR3|| align=right|13,5|| align=right|2,752|| align=right|0,122|| align=right|8,10|| align=right|4,565||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32162)||2000 MV5|| align=right|12,9|| align=right|2,870|| align=right|0,152|| align=right|12,33|| align=right|4,862||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32163)||2000 MZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,309|| align=right|0,150|| align=right|5,14|| align=right|3,509||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32164)||2000 NW4|| align=right|13,4|| align=right|2,562|| align=right|0,193|| align=right|14,10|| align=right|4,101||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32165)||2000 NY5|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,215|| align=right|8,03|| align=right|4,614||MBA||9. julij 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(32166)||2000 NN6|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,046|| align=right|5,15|| align=right|3,894||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32167)||2000 NU8|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|4,43|| align=right|3,550||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32168)||2000 NP9|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,127|| align=right|6,95|| align=right|3,597||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(32169)||2000 NT9|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,116|| align=right|10,74|| align=right|4,372||MBA||6. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32170)||2000 NU9|| align=right|13,5|| align=right|2,842|| align=right|0,113|| align=right|13,90|| align=right|4,789||MBA||6. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32171)||2000 ND10|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,171|| align=right|22,95|| align=right|3,701||MBA||1. julij 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(32172)||2000 NB11|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,202|| align=right|1,39|| align=right|5,733||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(32173)||2000 NF12|| align=right|12,9|| align=right|2,978|| align=right|0,184|| align=right|14,17|| align=right|5,138||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32174)||2000 NW12|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,083|| align=right|5,07|| align=right|4,565||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32175)||2000 NF14|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,197|| align=right|14,45|| align=right|5,525||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32176)||2000 NS14|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,088|| align=right|7,68|| align=right|3,519||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32177)||2000 NZ14|| align=right|13,7|| align=right|2,938|| align=right|0,103|| align=right|10,63|| align=right|5,035||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32178)||2000 ND15|| align=right|14,2|| align=right|2,198|| align=right|0,106|| align=right|5,52|| align=right|3,258||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32179)||2000 NC16|| align=right|14,0|| align=right|2,884|| align=right|0,058|| align=right|2,41|| align=right|4,897||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32180)||2000 NY16|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|3,604||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32181)||2000 NB17|| align=right|14,7|| align=right|2,686|| align=right|0,009|| align=right|3,40|| align=right|4,401||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32182)||2000 NR18|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,193|| align=right|3,17|| align=right|4,341||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32183)||2000 ND19|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,031|| align=right|3,16|| align=right|4,339||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|32184 Yamaura||2000 NC20|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,202|| align=right|12,08|| align=right|4,062||MBA||8. julij 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32185)||2000 ND23|| align=right|12,9|| align=right|3,378|| align=right|0,043|| align=right|11,60|| align=right|6,208||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32186)||2000 NM23|| align=right|13,7|| align=right|2,585|| align=right|0,049|| align=right|14,15|| align=right|4,156||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32187)||2000 NR23|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,170|| align=right|1,02|| align=right|4,411||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32188)||2000 NR25|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,105|| align=right|23,07|| align=right|5,556||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32189)||2000 NT25|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,082|| align=right|2,38|| align=right|4,399||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32190)||2000 NM26|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,143|| align=right|9,05|| align=right|5,321||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32191)||2000 NZ26|| align=right|14,0|| align=right|2,659|| align=right|0,060|| align=right|0,85|| align=right|4,335||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32192)||2000 NH27|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,148|| align=right|8,46|| align=right|4,641||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32193)||2000 NK27|| align=right|14,3|| align=right|2,415|| align=right|0,185|| align=right|4,09|| align=right|3,752||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32194)||2000 NY27|| align=right|14,6|| align=right|3,009|| align=right|0,046|| align=right|9,84|| align=right|5,219||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32195)||2000 NT28|| align=right|13,5|| align=right|3,085|| align=right|0,166|| align=right|6,93|| align=right|5,417||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32196)||2000 OK|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,176|| align=right|3,98|| align=right|3,609||MBA||19. julij 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(32197)||2000 OV|| align=right|14,0|| align=right|3,146|| align=right|0,127|| align=right|4,37|| align=right|5,578||MBA||24. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32198)||2000 OK1|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,069|| align=right|9,34|| align=right|5,653||MBA||24. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32199)||2000 ON2|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,214|| align=right|8,65|| align=right|4,644||MBA||27. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32200)||2000 OT2|| align=right|13,3|| align=right|3,157|| align=right|0,202|| align=right|14,98|| align=right|5,609||MBA||28. julij 2000||Dynic||Y. Ikari
|-
|(32201)||2000 OZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,921|| align=right|0,097|| align=right|2,62|| align=right|4,991||MBA||29. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32202)||2000 OA3|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,045|| align=right|4,47|| align=right|4,620||MBA||29. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32203)||2000 OF3|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,188|| align=right|12,03|| align=right|4,417||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32204)||2000 OL5|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,086|| align=right|7,29|| align=right|4,040||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32205)||2000 OS5|| align=right|12,9|| align=right|3,106|| align=right|0,246|| align=right|18,21|| align=right|5,472||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32206)||2000 OM6|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,222|| align=right|5,91|| align=right|4,424||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32207)||2000 OQ7|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,057|| align=right|2,11|| align=right|4,431||MBA||28. julij 2000||OCA-Anza||M. Collins; M. Gahran
|-
|(32208)||2000 OR7|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,012|| align=right|4,03|| align=right|4,520||MBA||28. julij 2000||OCA-Anza||M. Collins; M. Gahran
|-
|(32209)||2000 OW9|| align=right|12,9|| align=right|2,670|| align=right|0,274|| align=right|12,85|| align=right|4,362||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32210)||2000 OD10|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,102|| align=right|10,15|| align=right|4,110||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32211)||2000 OZ10|| align=right|13,4|| align=right|2,564|| align=right|0,072|| align=right|10,71|| align=right|4,105||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32212)||2000 OV11|| align=right|13,7|| align=right|2,431|| align=right|0,139|| align=right|5,31|| align=right|3,789||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32213)||2000 OE13|| align=right|14,6|| align=right|2,883|| align=right|0,031|| align=right|1,21|| align=right|4,893||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32214)||2000 OV15|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,075|| align=right|1,86|| align=right|4,299||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32215)||2000 OG16|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,198|| align=right|2,67|| align=right|5,515||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32216)||2000 OY17|| align=right|13,0|| align=right|3,069|| align=right|0,098|| align=right|8,86|| align=right|5,375||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32217)||2000 OE18|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|4,264||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32218)||2000 OE19|| align=right|13,1|| align=right|2,562|| align=right|0,044|| align=right|14,05|| align=right|4,100||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32219)||2000 OU20|| align=right|12,4|| align=right|2,651|| align=right|0,159|| align=right|13,64|| align=right|4,315||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32220)||2000 OL21|| align=right|13,8|| align=right|2,742|| align=right|0,148|| align=right|23,68|| align=right|4,540||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32221)||2000 OY22|| align=right|12,9|| align=right|2,604|| align=right|0,138|| align=right|16,19|| align=right|4,201||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|32222 Charlesvest||2000 OD23|| align=right|12,0|| align=right|2,788|| align=right|0,069|| align=right|9,91|| align=right|4,654||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32223)||2000 OE23|| align=right|13,7|| align=right|2,302|| align=right|0,090|| align=right|5,00|| align=right|3,493||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32224)||2000 OK23|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|4,89|| align=right|4,244||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32225)||2000 OL23|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,131|| align=right|2,43|| align=right|5,453||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32226)||2000 OQ23|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,113|| align=right|4,20|| align=right|3,545||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32227)||2000 OM25|| align=right|13,5|| align=right|2,510|| align=right|0,115|| align=right|8,06|| align=right|3,976||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32228)||2000 OH26|| align=right|14,0|| align=right|2,612|| align=right|0,166|| align=right|11,32|| align=right|4,221||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32229)||2000 OX26|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,062|| align=right|8,67|| align=right|4,685||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32230)||2000 OP27|| align=right|12,2|| align=right|3,221|| align=right|0,131|| align=right|18,17|| align=right|5,781||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32231)||2000 OT27|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,116|| align=right|16,30|| align=right|5,600||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32232)||2000 OU27|| align=right|13,3|| align=right|2,404|| align=right|0,132|| align=right|7,26|| align=right|3,728||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32233)||2000 OZ29|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,120|| align=right|8,46|| align=right|5,319||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32234)||2000 OW31|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,117|| align=right|5,49|| align=right|3,536||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32235)||2000 OJ32|| align=right|13,8|| align=right|3,143|| align=right|0,175|| align=right|6,63|| align=right|5,570||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32236)||2000 OE35|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,095|| align=right|10,05|| align=right|5,101||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32237)||2000 OA37|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,080|| align=right|8,81|| align=right|5,184||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32238)||2000 ON37|| align=right|13,3|| align=right|3,198|| align=right|0,178|| align=right|12,03|| align=right|5,719||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32239)||2000 OB39|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,166|| align=right|8,39|| align=right|4,649||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32240)||2000 OK39|| align=right|12,1|| align=right|3,247|| align=right|0,019|| align=right|20,33|| align=right|5,849||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32241)||2000 ON39|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,171|| align=right|10,61|| align=right|3,792||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32242)||2000 OE40|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,103|| align=right|7,53|| align=right|3,563||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32243)||2000 OU40|| align=right|13,6|| align=right|3,030|| align=right|0,097|| align=right|9,33|| align=right|5,274||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32244)||2000 OK43|| align=right|12,8|| align=right|3,170|| align=right|0,086|| align=right|15,20|| align=right|5,644||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32245)||2000 OM43|| align=right|13,1|| align=right|2,994|| align=right|0,069|| align=right|8,89|| align=right|5,180||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32246)||2000 OQ43|| align=right|12,7|| align=right|3,084|| align=right|0,129|| align=right|6,97|| align=right|5,414||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32247)||2000 OS43|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,111|| align=right|4,08|| align=right|4,581||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32248)||2000 OV44|| align=right|12,7|| align=right|2,685|| align=right|0,147|| align=right|12,18|| align=right|4,399||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32249)||2000 OM45|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,092|| align=right|9,85|| align=right|5,186||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32250)||2000 OF46|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,087|| align=right|9,33|| align=right|5,415||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov